Ка́менный о́стров:

 Каменный остров — остров в центре Санкт-Петербурга, в дельте Невы.
 Каменный остров — небольшой остров в Вологодской области, в Усть-Кубинском районе, на Кубенском озере.
 Каменный остров — остров в Новосибирской области, в Ордынском районе, на Новосибирском водохранилище, северо-восточнее острова Красноярский Борок.
 Каменный остров — небольшой архипелаг в Свердловской области, на Верх-Нейвинском пруду.
 Каменный Остров — гора в Невьянском районе Свердловской области.
 Каменный остров — название нескольких островов на реке Ангаре: три в Усть-Илимском районе Иркутской области, один (частично затоплен Богучанским водохранилищем) — в Кежемском районе Красноярского края.
 «Каменный остров» — музыкальное сочинение Антона Григорьевича Рубинштейна.

См. также 
 Каменные острова